Bruce Springsteens Sverigebesök omfattar 14 turnéer och ett fåtal kortare besök.

Turnéer

Andra besök

Korta besök på egen hand 
 1997-05-05 Polarpris-ceremonin, Stockholm
 1998-12-08 TV-programmet Sen kväll med Luuk, Stockholm

Se även
Bruce Springsteen
E Street Band

Sverigebesök